

Geografia
 San Ferdinando – comune italiano della provincia di Reggio Calabria
 San Ferdinando di Puglia – comune italiano della provincia di Barletta-Andria-Trani
 San Ferdinando – quartiere di Napoli
 Borgo San Ferdinando – nome antico di Filaga (l'unica frazione di Prizzi in provincia di Palermo)

Persone
 Ferdinando d'Aragona (vescovo) – Vescovo di Caiazzo
 San Ferdinando III di Castiglia – re di Castiglia e di León

Altro 

 Basilica di San Ferdinando (già basilica di Santa Maria di Cubulteria) chiesa di Alvignano, esempio di sintesi tra stilemi longobardi e stilemi bizantini.
 Ordine di San Ferdinando – onorificenza militare spagnola
 Reale ordine di San Ferdinando e del merito – ordine cavalleresco del Regno di Napoli e successivamente del Regno delle Due Sicilie